Коркодинов, Гавриил Семёнович (?—1604) — голова, посол и воевода во времена правления Фёдора Ивановича, Бориса Годунова и Смутное время.
 Коркодинов, Григорий Иванович — воевода и наместник во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного.
 Коркодинов, Иван Михайлович — воевода, окольничий и боярин во времена правления Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича, правительницы Софьи Алексеевны, Ивана V и Петра I Алексеевичей.
 Коркодинов, Иван Юрьевич — воевода, государев слуга и боярин во времена правления Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича Грозного.
 Коркодинов, Пётр Дмитриевич (1894—1969) — российский и советский военный деятель, генерал-майор.
 Коркодинов, Семён Иванович (? — 1582) — голова, воевода, наместник и боярин Земского двора во время правления Ивана Грозного.